Piano Man steht für:

 Piano Man (Person) (eigentlich Andreas Grassl; * 1984), deutscher Klavierspieler, der an der englischen Küste aufgefunden wurde
 Piano Man, Spitzname von Billy Joel (* 1949), US-amerikanischer Sänger
 Piano Man (Lied), Lied von Billy Joel
 Piano Man (Album), Album von Billy Joel